Der Volleyball World Cup 1977 war die dritte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 17. und dem 29. November in Japan statt. Die UdSSR gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 1977
  und  als Finalisten der Asienqualifikation
 ,  und  als Sieger, Finalist und Drittplatzierter der NORCECA-Meisterschaft 1977
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1977
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1976
  und  auf Einladung der FIVB

Modus 
Die erste Runde wurde in vier Gruppen mit jeweils drei Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die zweite Runde, wobei sie auf zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt wurden. Die Gruppensieger und -zweiten der beiden Gruppen formten die Meisterschaftsgruppe.

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Manner 1977
Volleyballveranstaltung 1977
World Cup der Manner 1977